Ива́н Ива́нович Петро́в:
 Петров, Иван Иванович (1824—1883) — подполковник корпуса флотских штурманов, славянофил, литератор.
 Петров, Иван Иванович (1895—1999) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Петров, Иван Иванович (1918—1984) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Петров, Иван Иванович (1918—2000) — председатель Совета Министров Якутской АССР (1966—1979).
 Петров, Иван Иванович (1920—2003) — русский оперный певец (бас), народный артист СССР.
 Петров, Иван Иванович (1924—1973) — тракторист, Герой Социалистического Труда.